Hareskov (plaats)
 Hareskov (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Værløse